Beech Bottom ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Beech Bottom (Kentucky), im Casey County
 Beech Bottom (North Carolina), im Avery County
 Beech Bottom (Tennessee), im Macon County
 Beech Bottom (West Virginia), im Brooke County

Sonstiges:
 Beech Bottom Run, Fließgewässer im Elk County, Pennsylvania